Марк Фили́ппович О́рзих (; 26 октября 1925, Одесса — 31 июля 2016, там же) — советский и украинский правовед, автор и эксперт проектов Конституций СССР и УССР (1977, 1978) и Конституции независимой Украины 1996 года. Главный редактор журнала «Юридический вестник».

Биография 
Участник Второй мировой войны. Участвовал во взятии Берлина. После войны работал в прокуратуре и милиции. Имел звания полковника милиции.

Память 
В память о Марке Орзихе будет названа одна из аудиторий в Национальном университете «Одесская юридическая академия», в которой Марк Филиппович проработал много лет.

Примечания 

Правоведы Украины
Участники Берлинской операции
Выпускники Одесского университета